Eclipse — четырнадцатый альбом рок-группы Journey, выпущенный 24 мая 2011 года в Северной Америке и 27 мая того же года в Великобритании.

Список композиций 
Авторы всех композиций — Нил Шон и Джонатан Кэйн. Исключения отмечены.

Участники записи 
 Арнел Пинеда — вокал
 Нил Шон — гитара, бэк-вокал
 Джонатан Кэйн — клавишные, ритм-гитара, бэк-вокал
 Росс Вэлори — бас, бэк-вокал
 Дин Кастроново — ударные и перкуссия, бэк-вокал

Примечания 

Альбомы Journey
Альбомы Frontiers Records
Альбомы LOEN Entertainment